Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Regina Maršíková che ha battuto in finale Virginia Ruzici 7-5, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (finale)
 Regina Maršíková (campionessa)
 Kathy May (primo turno)

 Michelle Tyler (secondo turno)
 Assente
 Laura duPont (secondo turno)
 Jeanne Evert (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1978